Tormenta tropical Bolaven puede referirse a:
 Tormenta tropical Bolaven (2000) .
 Tormenta tropical Bolaven (2005) , tifón de categoría 1.
 Tifón Bolaven (2012) .
 Tormenta tropical Bolaven (2018) , tormenta tropical.